Helmy ist der Familienname folgender Personen:

 Amr Mohamed Helmy, ägyptischer Politiker
 Ashraf Helmy (* 1967), ägyptischer Tischtennisspieler 
 Birgid Helmy (* 1957), deutsche Bildhauerin
 Mohamed Helmy (1901–1982), ägyptischer Arzt, Gerechter unter den Völkern
 Tarek Helmy (* 1975), deutscher Synchronsprecher

Siehe auch:
Helmi